Wahlkreis 27 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 27
 Landtagswahlkreis 27
 Reichstagswahlkreis 27